Циолек:

 Циолек — польский дворянский герб, впервые упоминаемый в 1409 и включающий 112 родов.
 Циолек II — польский дворянский герб, полученный через нобилитацию, вариация герба Цёлек.
 Циолек Торелли — польский дворянский герб, полученный по индигенату, вариация герба Цёлек.
 Циолек изменённый — польский дворянский герб, полученный через нобилитацию, вариация герба Цёлек.

Персоналии 
 Циолек, Влодзимеж (род. 1956) — польский футболист, нападающий.
 Циолек, Геральд (род. 1986) — немецкий шоссейный велогонщик.